Team Katusha-Alpecin var et schweizisk professionelt cykelhold (tidligere russisk), som i 2019 deltog i UCI World Tour. Den tidligere ejer af Tinkoff Credit Systems, Oleg Tinkov var oprindeligt medejer og præsident hos Katusha, men han forlod holdet efter uoverensstemmelser med Andrei Tchmil.

Sæsoner

2019

Sejre

2018

Sejre

Udstyr 
 Beklædning: Santini
 Cykler: Canyon Bicycles
 Gear: Campagnolo
 Hjul: Campagnolo
 Hjelm: Lazer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Rusland
Etableret i 2009
Ophørt i 2019